Vladimír Kadlec může být:

 Vladimír Kadlec (dopravní odborník) – český dopravní odborník
 Vladimír Kadlec (lední hokejista) (* 1962) – lední hokejista
 Vladimír Kadlec (ministr) (1912–1998) – český ekonom a politik KSČ, čs. ministr školství, za normalizace signatář Charty 77